Santubong – rzeka we wschodniej Malezji, na wyspie Borneo, w stanie Sarawak. Brzegi rzeki porastają lasy namorzynowe. W rzece występują krokodyle syjamskie. Rzeka uchodzi do Morza Południowochińskiego. W rejonie rzeki między innymi toczyła się bitwa o Borneo.

Przypisy 

Rzeki w Malezji